Termin metafosfataza ima više značenja.

 Endopolifosfataza, enzim
 Eksopolifosfataza, enzim